

Nom russe 
Shubin (masculin ;  - Choubine en transcription française) ou Choubina (féminin ;  - Choubina en transcription française) est la transcription anglaise d'un nom de famille russe porté par :
 Neil Shubin (1960-), paléontologue américain.
 Tatiana Shubin, mathématicienne soviétique et américaine.
Pour les personnalités russes, voir Choubine.

Nom japonais 
 Shubin : moine de l’école Shingon au  au Japon. En , il reçut de l’empereur Saga le Temple de l’Ouest (Sai-ji), alors qu’on attribua à Kōbō le Temple de l’Est (Tō-ji). Lors du printemps 824, au cours d’une sécheresse, Shubin s’opposa à Kōbō dans les prières pour la pluie. Il parvint à faire tomber la pluie le septième jour, alors que Kōbō n’obtint aucun résultat, même au bout de vingt et un jours.

Bouddhisme au Japon